Південна () — печера в Башкортостані, Росія.
 Південна () — печера в Челябінській області Росії.